Artykuł zawiera podstawowe dane dotyczące 92 odkrytych naturalnych satelitów Jowisza (stan na 31 stycznia 2023).

Uwagi

Przypisy 

 
Jowisz